Actine depolymeriserende factor, een familie van microfilamentproteïnen
 Amiga Disk File, een bestandsformaat voor Amiga-computers
 Amsterdam Density Functional, een softwarepakket voor dichtheidsfunctionaaltheorie
 Apparent Degree of Fermentation of schijnbare vergistingsgraad, een brouweigenschap van bier
 Australian Defence Force, de Australische krijgsmacht
 Automatic Direction Finder, onderdeel van het non-directional beacon-radionavigatiesysteem
 Automatic Document Feeder, onderdeel van een multifunctionele kopieermachine
 De IATA-luchthavencode van Luchthaven Adıyaman, Turkije